Zhao Fan (Dinastia Han) senyor de la guerra menor de la Dinastia Han Oriental tardana
 Zhao Fan (cal·lígraf) (1851-1927) cal·lígraf xinès de la minoria ètnica dels bai